Печера — підземна порожнина, з'єднана з поверхнею землі одним або декількома отворами.
 Печера (печора) — стародавнє плем'я, що жило в басейні річки Печори.
 Печера — село, Вінницька область, Тульчинський район
 Печера — геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Новоазовському районі
 «Печера» — роман Сергія та Марини Дяченків
 «Печера» — фільм жаху 2005 року Брюса Ханта
 «Печера» — іспанський трилер 2014 року
 Печера (гора) — гора в Криму.

Див. також 
 Печора (значення)